Das Ministerium für Kommunikation (, Misrad HaTikschoret) ist zuständig für die Kommunikation in Israel. Das Ministerium wurde 1952 gegründet, bis 1970 war es als Ministerium für Postdienstleistungen  (, Misrad HaDo'ar) bekannt. Der Kommunikationsminister (, Sar HaTikshoret) leitet die Behörde.

Liste der Minister

Stellvertretende Minister

Weblinks 
 Ministerium auf www.moc.gov.il

Kommunikation
Israel